El término Sonsaz puede referirse a:

 Reserva Nacional de Caza de Sonsaz, reserva cinegética de la sierra de Ayllón, entre Guadalajara y Madrid.
 Río Sonsaz, corriente fluvial en la sierra de Ayllón, en la provincia de Guadalajara.